Hiesel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hiesel (1921–1996), österreichischer Schriftsteller
 Gerhard Hiesel (* 1941), österreichischer Archäologe
 Walter Hiesel (* 1944), österreichischer Fußballspieler
Beiname:
 Der bayrische Hiesel: Matthias Klostermayr, Räuber und Wilderer

Siehe auch:
 Hiesl
 Hisel (Begriffsklärung)